Cerkev svetega Jožefa je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Jožefa, Cankova
 Cerkev sv. Jožefa, Ivančna Gorica
 Cerkev sv. Jožefa, Ljubljana
 Cerkev sv. Jožefa, Preserje
 Cerkev sv. Jožefa, Slovenska Bistrica
 Cerkev sv. Jožefa, Tržič

Cerkve svetega Jožefa